Кой Лю́тер «Люк» Пе́рри III (; 11 октября 1966 — 4 марта 2019) — американский актёр. Наибольшую известность ему принесла роль Дилана Маккея в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» (1990—1995; 1998—2000). Он также известен по роли Фреда Эндрюса в телесериале «Ривердейл» (2017—2019), гостевым появлениям в таких шоу, как «Симпсоны» (1993), «Уилл и Грейс» (2005), «Закон и порядок: Специальный корпус» (2008) и «Мыслить как преступник» (2008), и ролям в фильмах «Баффи — истребительница вампиров» (1992), «Пятый элемент» (1997) и «Однажды в… Голливуде» (2019).

Ранние годы 
Перри родился в Мансфилде, штат Огайо, и был средним из трёх детей в семье домохозяйки Энн Перри и Коя Лютера Перри-младшего, рабочего сталелитейного завода. Его родители развелись, когда ему было шесть лет. Отец Перри умер в 1980 году, и он воспитывался матерью и отчимом, Стивом Беннетом. У него также есть единоутробная сестра от второго брака матери. Перри вырос во Фредериктауне, Огайо, и окончил среднюю школу Фредериктауна, где был талисманом школьной спортивной команды.

Карьера

Актёрские начинания 
В 1984 году, вскоре после окончания школы, Перри переехал в Лос-Анджелес, где некоторое время перебивался случайными заработками, успев поработать на укладке асфальта, а также на фабрике дверных ручек. В 1985 году он появился в клипе группы Twisted Sister на песню «Be Chrool To Your Scuel», после чего перебрался в Нью-Йорк, где, прежде чем получить свою первую роль, прошёл 256 прослушиваний. Его первым появлением на экране стали роли в дневных мыльных операх: одном эпизоде программы «Любящие» (1988) и десяти эпизодах программы «Другой мир» (1988—1989). Вскоре Перри вернулся в Лос-Анджелес, где, будучи другом Роберта, впоследствии поменявшего пол и ставшего известным как актриса Алексис Аркетт, поселился в доме его семьи.

Прорыв с «Беверли-Хиллз, 90210» и роли того периода 

В 1989 году Перри получил роль Дилана Маккея в молодёжном сериале «Беверли-Хиллз, 90210» канала Fox. Первоначально он пробовался на роль Стива Сандерса, однако она досталась Иану Зирингу. Роль в «90210» принесла Перри статус кумира подростков, к которому у него, по собственному признанию, были противоречивые чувства. Снимаясь в «Беверли-Хиллз», Перри также появился в оригинальной киноверсии «Баффи — истребительницы вампиров», снятой Джоссом Уидоном, и драме «Предсмертное блаженство» — оба фильма вышли в прокат в 1992 году. В 1993 году он озвучил самого себя, по совместительству являвшегося сводным братом клоуна Красти, в эпизоде «Krusty Gets Kancelled» мультсериала «Симпсоны». В 1994 году Перри сыграл роль наездника Лейна Фроста в биографической драме «8 секунд».

Желая найти более взрослые и интересные роли, в 1995 году Перри решил покинуть «Беверли-Хиллз, 90210». В том же году он появился в итальянском фильме «Рождественские каникулы '95», где сыграл самого себя. Его следующими проектами стали независимая криминальная драма «Нормальная жизнь» (1996), телевизионная драма «Мятеж», повествовавшая о лос-анджелесских бунтах 1992 года, научно-фантастический двухсерийный мини-сериал «Вторжение», а также небольшая роль в фантастическом боевике «Пятый элемент» (1997). В том же году он с гостевой ролью он появился в ситкоме «Спин-Сити», где сыграл Спенса Каймера, бывшего парня Картера Хэйвуда, неожиданно влюбившегося в женщину. Три года спустя, в 1998 году, Перри решил вернуться в «Беверли-Хиллз», где оставался на правах постоянной приглашённой звезды вплоть до окончания сериала в 2000 году. В 1999 году он сыграл главную роль в фильме «Преследующие бурю».

Говоря о своей роли в «Беверли-Хиллз, 90210», Перри отмечал: «Меня будут помнить, как Дилана Маккея до моей смерти, что в действительности неплохо. Я его создал. Он мой». Перри не вернулся к своей роли в спин-оффе «90210: Новое поколение»: «Будучи актёром, нужно тщательно подбирать для себя роли, и я не имею ничего против возвращения, но если взглянуть на вопрос с творческой стороны — это то, что я уже делал, и я не представляю, как это поможет расти мне как актёру». По словам Перри, решающим фактором касательно его отказа в участии стало отсутствие в творческой команде шоу продюсера Аарона Спеллинга: «Спин-офф канала CW и спин-офф Аарона Спеллинга — не одно и то же. Я просто не могу делать это без Аарона».

Последующие роли 

В 2000 году Перри озвучил самого себя в эпизодах мультсериалов «Джонни Браво» и «Гриффины». По сюжету «Гриффинов», Перри подаёт в суд на Питера Гриффина за то, что тот назвал его геем, а по сюжету «Джонни Браво» спасает главного героя от толпы сумасшедших поклонниц, после чего даёт советы насчёт девушек. Перри также озвучил персонажей таких мультсериалов, как «Невероятный Халк», «Мыши-рокеры с Марса», «Смертельная битва: Защитники Земли» и «Ночь Всадника без головы».

В 2001 году он сыграл на Бродвее роль Брэда Мейджорса в постановке фильма «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

С 2001 по 2002 год Перри играл в шоу «Тюрьма Оз» канала HBO, где исполнял роль преподобного Йеремии Клотера. С 2002 по 2004 он снимался в постапокалиптической драме «Иеремия». В 2005 году он появился с гостевой ролью в ситкоме «Уилл и Грейс», где исполнил роль Аарона — чудаковатого наблюдателя за птицами, понравившегося персонажу Джеку Макфарленду.

В 2006 году актёр снимался в драме «Внезапная удача», рассказывающей о группе друзей, выигравших в лотерею. Шоу продержалось в эфире NBC 13 эпизодов. В 2007 году актёр получил роль Томми «Санты» Санторелли в фильме «Площадка 3», а в 2008 — в вестерне «Дуэль на пистолетах».

Также актёр снялся в драме HBO под названием «Джон из Цинциннати», премьера которого состоялась 10 июня 2007 года; в эфир вышло 10 эпизодов, и 12 августа 2007 сериал был закрыт. Кроме того, Перри снялся в шведском фильме «Летняя секс-комедия», вышедшей летом 2009.

В 2004 году исполнил главную мужскую роль Гарри в лондонской постановке «Когда Гарри встретил Салли», сыграв в дуэте с актрисой Элисон Ханниган в роли Салли.

В 2005 году появился в гостевой роли Тодда в трёх эпизодах сериала «За что тебя люблю» с Дженни Гарт в главной роли. Эти эпизоды пародируют сюжетную линию сериала «Беверли-Хиллз, 90210», так как Келли (в исполнении Гарт) рассказывает подруге, что встречалась с персонажем Перри ещё в школе и в своё время отбила его у другой девочки, имея в виду Бренду Уолш. Позже Перри сыграл роль маньяка-насильника Ноа Сиберта в шоу «Закон и порядок: Специальный корпус» (2008 год), за исполнение которой был номинирован на премию «People's Choice Awards», а также роль предводителя культа Бенджамина Сайруса в эпизоде сериала «Мыслить как преступник». В 2009 году появился в клипе группы The Killers на песню «¡Happy Birthday Guadalupe!».

С 2017 года и до своей смерти в 2019 году Перри исполнял роль Фреда Эндрюса, отца главного героя Арчи Эндрюса, в подростковой телевизионной драме «Ривердейл». Начиная с эпизода «Chapter Forty-Nine: Fire Walk With Me», вышедшего спустя два дня после смерти Перри, его памяти посвящены все эпизоды шоу. Памяти Перри также был посвящён премьерный эпизод четвёртого сезона, «In Memoriam».

Последним фильмом с его участием стал фильм «Однажды в… Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино, где он исполнил роль актёра Уэйна Мондера.

Личная жизнь 
С 1993 по 2003 год Перри был женат на Рэйчел Минни Шарп. У них родилось двое детей — сын Джек (род. 1997), ныне являющийся рестлером, выступающим в All Elite Wrestling под именем Джангл Бой, и дочь Софи (род. 2000). На момент своей смерти Перри был обручён с семейным терапевтом Уэнди Мэдисон Бауэр.

Смерть 
27 февраля 2019 года Перри перенёс обширный ишемический инсульт, после чего был доставлен в больницу из своего дома в Шерман-Окс. После перенесённого в больнице второго инсульта, 4 марта 2019 года Перри был отключен от аппарата жизнеобеспечения, и скончался. Он был похоронен в биологически разлагаемом костюме из грибов на своей ферме в Ванлире, Теннесси, которую приобрёл в 1990-х годах.

Фильмография

Кино

Телевидение

Музыкальные видео

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные в Теннесси
Киноактёры США